Малечек () — чешская фамилия. Известные носители:

 Малечек, Вацлав (род. 1974) — чешский гребец.
 Малечек, Йозеф (1903—1982) — чехословацкий хоккеист.